Кленк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кленк, Конрад (1628—1691) — голландский купец.
 Кленк, Маргарет (род. 1953) — американская актриса театра и кино.